

Austria 
 Accademia austriaca delle scienze

Cina 
 Accademia cinese delle scienze

Corea 
 Accademia coreana delle scienze

Francia 
 Accademia francese delle scienze (Académie des Sciences)
 Accademia delle scienze di Lione (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon)

Germania 
 Accademia bavarese delle scienze (Bayerische Akademie der Wissenschaften)
 Accademia delle Scienze di Gottinga (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen)
 Accademia delle scienze prussiana (Kurfürstlich Akademie der Wissenschaften) o (Akademie der Wissenschaften der DDR)
 Accademia sassone delle scienze (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)

Italia 
 Accademia nazionale delle scienze (detta anche dei XL)
 Accademia delle scienze di Bologna
 Accademia delle Scienze di Siena (detta anche dei Fisiocritici)
 Accademia delle scienze di Torino
 Pontificia accademia delle scienze

Polonia 
 Accademia polacca delle scienze

Portogallo 
 Accademia delle scienze di Lisbona (Academia das Ciências de Lisboa, già Academia Real das Ciências de Lisboa)

Repubblica Ceca e Slovacchia 
 Accademia cecoslovacca delle scienze
 Accademia slovacca delle scienze

Russia 
 Accademia russa delle scienze (già Accademia delle scienze dell'URSS)

Stati Uniti d'America 
 Accademia statunitense delle scienze
 New York Academy of Sciences
 California Academy of Sciences

Svezia 
 Accademia reale svedese delle scienze

Ucraina 
 Accademia nazionale delle scienze dell'Ucraina

Ungheria 
 Accademia ungherese delle scienze